Leuckart kan som auktorsförkortning betyda:

 Rudolf Leuckart
 Friedrich Sigismund Leuckart

Robotskapade auktorsförkortningar